BeiDou
 Compass (canção)
 Compass Group

Desambiguação